Maria Cederschiöld kan syfta på bland andra:

 Maria Cederschiöld (diakonissa) (1815–1892), svensk sjuksköterska och diakonissa
 Maria Cederschiöld (journalist) (1856–1935), svensk journalist och kvinnorättsaktivist

Se även
 Marie Cederschiöld högskola